Ramello – cognome italiano
 Angela Ramello – mezzofondista e psicoanalista italiana
 Giuseppe Ramello – fumettista italiano
 Vittorio Ramello – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Ramelli